

Persone 
Annamaria Franzoni – protagonista dell'episodio di cronaca conosciuto come delitto di Cogne
David Franzoni – sceneggiatore statunitense
Enelio Franzoni – presbitero e militare italiano
Enrico Franzoni – scultore italiano XIX sec.
Erasmo Franzoni – calciatore italiano
Fabrizio Franzoni – rugbista italiano
Filippo Franzoni – pittore svizzero-italiano
Flavia Franzoni – moglie di Romano Prodi
Francesco Franzoni – calciatore italiano
Francesco Antonio Franzoni – scultore italiano XVIII sec.
Giacomo Franzoni – cardinale e vescovo cattolico italiano
Giovanni Franzoni (dom Franzoni) – teologo, scrittore e abate di San Paolo fuori le mura
Mario Franzoni – hockeista su pista italiano
Mirco Franzoni – cacciatore italiano
Paolo Franzoni – calciatore italiano
Paolo Gerolamo Franzoni – presbitero e letterato italiano
Nicola Franzoni –  attivista, politico e blogger italiano

Altro 
Franzoni – cognome italiano
Franzoni – nobile famiglia genovese